Viola József (1770–1849) orvos, az MTA tagja
Viola József (1896–1949) labdarúgó, edző
Viola József (1927–2013) József Attila-díjas költő, műfordító